Принцеса Єлизавета Тереза ​​Марія Єлена Бельгійська, герцогиня Брабантська (, ;  25 жовтня 2001, Андерлехт, Бельгія) — принцеса Бельгійська, старша дочка короля Бельгії Філіпа I та його дружини Матильди, онука короля  Альберта II, спадкоємиця бельгійського престолу.

Життєпис 
Принцеса Єлизавета народилася о 9:58 вечора 25 жовтня 2001 року. Її матері було зроблено кесарів розтин. При народженні вона важила 2,9 кілограма і мала зріст 49,5 см.

Хрещення принцеси пройшло 9 грудня 2001 року в каплиці замку Кіргнон. Її хрестив кардинал Годфрід Даннелс, архієпископ Мехелена-Брюсселя. Хрещеними принцеси стали її двоюрідний брат принц Амедео Бельгійський і графиня Елен д `Удекем д` Акоз, її тітка з боку матері.

Їй дано чотири імені:
 Єлизавета — на честь її прапрабабусі, королеви Єлизавети Баварської.
 Тереза — католицьке ім'я, дане на честь Святої Терези.
 Марія — королівська традиція давати принцеса ім'я Марії на честь Діви Марії.
 Елена — дано на честь її тітки і хрещеної Елен д'Удекем д'Акоз.

Окрім неї, в сім'ї наслідного принца народилися двоє синів: принци Габріель і Еммануель, а також сестра принцеса Елеонора.

За десять років до народження Єлизавети, у Бельгії ввели новий закон успадкування престолу, який приймає позицію первородства. Таким чином, принцеса Єлизавета, незважаючи на народження двох молодших братів, стоїть першою в лінії спадкоємства бельгійського престолу. Якщо вона зійде на престол, то стане першою бельгійською Королевою.

Батько Єлизавети походить із Саксен-Кобург-Готської династії. Ця династія зв'язала себе родинними узами з такими європейськими домами, як Орлеанський, баварськими Віттельсбахами, шведськими Бернадотами, австрійськими Габсбургами. Її мати Матильда, уроджена Матильда Марія Христина Жіслейн д'Удекем д'Акоз, дочка графа Патріка Анрі д'Удекем д'Акоз і польської дворянки графині Ганни Коморовської. Через свою бабусю Ганну принцеса пов'язана спорідненням з найвідомішими польським родинами, такими як Радзивілли, Чорторийські, Замойські, Тишкевичі, королівською династією Литви Ягеллонами та багатьма російськими дворянськими родами.

Одним з перших публічних виступів Єлизавети стало святкування дня Бельгії в 2006 році. 2007 року вона супроводжувала батька на відкритті Музею Наук. Ім'я принцеси носить бельгійська арктична станція.

Генеалогія

Примітки

Посилання 
 Сайт Бельгійського королівського дому

Уродженці Андерлехта
Королівські діти
Бельгійські принцеси
Німці Бельгії
Принцеси Саксен-Кобург-Готські